Pogány László (1901–1956) szerkesztő, lapkiadó
 Pogány László (1920-1956) karmester, énekes, zeneszerző
 Pogány László (1954) labdarúgó